Кассегрен -многозначный термин.

Фамилия 
 Кассегрен, Лоран (1629(?)—1693) — французский католический священник и оптик.

Топоним 
 Кассегрен (лунный кратер) — название лунного кратера.